Kauwa Palila (1778-1830), une princesse royale hawaïenne ;
 Pathy Palila (1990-), connu sous son nom de scène Pson Zubaboy, un chanteur, danseur-chorégraphe, auteur-compositeur congolais.

Palila peut aussi désigner :
 palila ou Psittirostre palila, une espèce de passereaux endémique d'Hawaï.